Kraj Durrës () je jeden ze dvanácti Albánských krajů.
Skládá se z okresů Durrës a Krujë. Krajským městem je Durrës. 

Žije zde asi 246000 obyvatel (odhad 2004), a má rozlohu 827 km². Leží na západě země na pobřeží Jadreského moře. 
Na severu sousedí s krajem Lezhë, na východě s Dibeë a na jihu s Tiranë.

Externí odkazy 
 

 
Kraje v Albánii